A Hajdú-Bihar megyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület egyike annak a 106 választókerületnek, amelyre a 2011. évi CCIII. törvény Magyarország területét felosztja, és amelyben a választópolgárok egy-egy országgyűlési képviselőt választhatnak. A választókerület nevének szabványos rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK. Székhelye: Hajdúböszörmény

Területe 
A választókerület az alábbi településeket foglalja magába:
 Balmazújváros
 Folyás
 Görbeháza
 Hajdúböszörmény
 Hajdúdorog
 Hajdúnánás
 Polgár
 Tiszagyulaháza
 Újszentmargita
 Újtikos

Országgyűlési képviselője 
A választókerület országgyűlési képviselője Tiba István (Fidesz-KDNP).

Országgyűlési választások

2018 

A 2018-as országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak (az első 5 jelölt):
1. Dr. Tiba István Csaba (Fidesz-KDNP) (48,91%)
2. Demeter Pál (Jobbik) (27,38%)
3. Csige Tamás (MSZP-Párbeszéd) (17,72%)
4. Tóth Tamás (LMP) (2,99%)
5. Kovács Roland (Momentum) (1,08%)

2014 

A 2014-es országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak (az első 4 jelölt):

1. Dr. Tiba István Csaba (Fidesz-KDNP) (47,65%)
2. Kulcsár Gergely (Jobbik) (27,18%)
3. Kathiné Juhász Ildikó (MSZP-Együtt-DK-PM-MLP, Kormányváltás) (18,01%)
4. Weiser Írisz Vica (LMP) (2,85%)

Demográfiai profilja 
2011-es adatok szerint a Hajdú-Bihar megyei 6. sz. választókerületben  ember él; közülük  felnőtt,  férfi és  nő. A lakosok közül  diplomás,  érettségizett és  végezte el az általános iskolát.

Jegyzetek

Források 

 

Országgyűlési egyéni választókerületek
Hajdú-Bihar megye